Tah má různé významy:

 tah – působení síly k přesouvání těles
 tah (pružnost) – působení napětí k deformaci tělesa
 tah (graf) nebo eulerovský tah – pojem z teorie grafů
 tah komína – podtlak vyvozovaný komínem
 komínový tah – kanál vedoucí spaliny (sousloví se užívá i pro tah komína)
 tah spalovacího motoru – tah spalin nebo tah vzduchového sání v motoru
 šachový tah – obecně tah figurkou v nějaké společenské hře
 tah zvířat – pravidelná migrace zvířat, kromě ptáků také savci (kupř. lumíci), ryby (lososi) nebo i bezobratlí (motýl monarcha stěhovavý)
 tah (loterie) – losování náhodných výher
 tah (divadlo) – technická část provaziště divadla, zařízení na vytahování divadelních dekorací – divadelní tahy
 tah (hodinky) – kovový „pásek“ k upevnění hodinek na ruku
 Tah (Maroko) – město v Maroku
 jít na tah – sousloví pro flámování
 společenský postup v nějakém širším společenském procesu, který lze přeneseně nebo i fakticky chápat jako hru – byl to odvážný tah, být na tahu, nečekaný tah, tah na branku apod.

Příjmení 
 Jonathan Tah – německý fotbalista

Související články 
 Slučí Tah

Externí odkazy